

Universités bruxelloises actuelles 
 La Vrije Universiteit Brussel, une université de langue néerlandaise, établie à Bruxelles.
 L'université libre de Bruxelles, une université belge francophone située à Bruxelles.
 L'université Saint-Louis - Bruxelles, une université belge francophone située à Bruxelles.
 La KU Leuven campus Brussel, pendant flamand de l'université Saint-Louis - Bruxelles, aujourd'hui fusionné avec la KU Leuven.
 L'UCLouvain Bruxelles Woluwe, campus de l'UCLouvain, dont la Faculté de médecine.

Anciennes universités bruxelloises 
 L'université catholique de Bruxelles, était une université de langue néerlandaise, établie à Bruxelles.
 L'université impériale à Bruxelles
 L'université nouvelle de Bruxelles

Voir aussi 
 Universités de Bruxelles